Piet Kroon ist der Name folgender Personen:

* Piet Kroon (Schachspieler) (* 1945), südafrikanischer Schachspieler 
 Piet Kroon (Drehbuchautor) (* 1960), niederländisch-amerikanischer Drehbuchautor